Barcaldine ist der Name folgender Orte:

 Barcaldine (Argyll) in Schottland
 Barcaldine (Queensland) in Australien